Яннис Каргас (; ) — греческий футболист, защитник клуба ПАС.

Биография 
Родился 9 декабря 1994 года в городе Килкис на севере Греции. До 2012 года играл в юношеской команде Кавала (130 км от своего родного города).

Клубная карьера 
Начинал карьеру в клубе второго дивизиона Греции «Кавала», позже играл за «Фостирас» и «Панахаики». В 2016 году перешел в «Платаньяс», в составе которого дебютировал в Суперлиге. В июле 2017 года стал игроком «Паниониос». Предполагалось, что Яннис будет играть за команду на протяжении трёх лет, но не имел прочного места в основе, за полгода сыграв только в четырёх матчах Суперлиги и трех матчах Кубка Греции.

В январе 2018 года прибыл на просмотр в белорусский клуб «Динамо-Брест» и вскоре подписал с ним контракт. Начинал сезон 2018 в стартовом составе брестского клуба, однако с лета стал реже появляться на поле. В декабре 2018 года по соглашению сторон оставил брестский клуб.

В январе 2019 года находился на просмотре в алматинской «Кайрате», который возглавлял бывший тренер «Динамо-Брест» Алексей Шпилевский, но безуспешно. В феврале 2019 года вернулся в Грецию, став игроком клуба ПАС из Янины.

В июне 2019 года перешел в болгарский клуб «Левски» из Софии. Спустя год вернулся в ПАС.

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2018

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Панахаики»
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК ПАС Янина
Игроки ФК «Левски»